El término mandamiento hace referencia a varios artículos:

Obligación
a un precepto;

Religión
a los Diez Mandamientos, las Tablas de la Ley o Decálogo, en las religiones judía y cristiana;
a Mitzvá, en el judaísmo;
a Ahkam, en el islam;
a Sīla, en el budismo;

Derecho
a un mandamiento judicial, despacho del juez, por escrito, que manda ejecutar algo.

Referencias